Okręty austro-węgierskie o nazwie SMS „Lika”:
 Pierwszy SMS „Lika” – austro-węgierski niszczyciel typu Tátra z okresu I wojny światowej, zatonął w 1915 roku
 Drugi SMS „Lika” –  austro-węgierski niszczyciel typu Tátra z okresu I wojny światowej. Od 1920 roku w służbie włoskiej pod nazwą „Cortelazzo”. Skreślony z listy floty w 1939 roku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów